Muziek
 Once in a Blue Moon (Mabel Mercer), (1958)
 Once in a Blue Moon (Frankie Miller), (1973)
 Once in a Blue Moon (Fool's Garden), (1993)
 Once in a Blue Moon: A Celebration of Australian Musicals, (1994)
 Once in a Blue Moon (University of Texas Jazz Orchestra), (2000)
 Once in a Blue Moon (Phil Beer Band album), (2001)
 Once in a Blue Moon (Casual Silence) (2003)